Ли́ппонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Липпонен, Пааво (род. 1941) — финский государственный и политический деятель.
 Липпонен, Яри (род. 1972) — финский стрелок из лука.